Afroablepharus wilsoni är en ödleart som beskrevs av  Werner 1919. Afroablepharus wilsoni ingår i släktet Afroablepharus och familjen skinkar. IUCN kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad.

Artens utbredningsområde är Sudan. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Skinkar
wilsoni